Krzysztof Stroiński (ur. 1950) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Krzysztof Stroiński (ur. 1955) – polski aktuariusz, doktor nauk matematycznych